Magnusson är ett vanligt svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Magnusson 26 562
 Magnuson 99
 Magnússon 15
Tillsammans med 6 personer, som stavar namnet på annat sätt, blir detta 26 562 personer, vilket ger namnet plats nummer 19 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Magnus son.

Personer med efternamnet Magnusson eller varianter av detta namn

A 
 Algot Magnusson (Sture) (1355–1426), riksråd
 Aline Magnusson (född 1939) skulptör
 Anders Magnusson, flera personer
 Anders Magnusson (konstnär) (född 1948)
 Anders Magnusson i Lervik (1832–1914), hemmansägare och politiker
 Anders Magnusson i Salsta (1842–1927), hemmansägare och politiker
 Ann-Sofie Magnusson (född 1962), sjuksköterska, journalist och författare
 Anna Magnusson (född 1995), skidskytt
 Anna-Carin Magnusson (född 1957), politiker, socialdemokrat
 Anneli Magnusson (född 1970), sångerska och musiker med artistnamnet Pandora
 Anton Magnusson, flera personer
 Anton Magnusson (född 1983), rappare med artistnamnet Mr Cool
 Anton Sandberg Magnusson (född 1993), fotbollsspelare
 Arn Magnusson, litterär gestalt
 Arne Magnusson (1914–1994), lantbrukare och politiker
 Árni Magnússon (1663–1730), isländsk historiker och samlare
 Arthur Magnusson (1902–1975), författare
 August Magnusson (1837–1905), affärsman
 Aurora Florentina Magnusson (1817–1885), bedragare, känd som Helga de la Brache

B 
 Bengt Magnusson, flera personer
 Bengt Magnusson (Bjälboätten) (död 1236 eller 1237), biskop
 Bengt Magnusson (Bjälboättens lagmansgren) (död 1294), storman, riksråd, lagman
 Bengt Magnusson (gitarrist) (född 1962)
 Bengt Magnusson (journalist) (född 1950), journalist och programledare
 Bengt Gunnar Magnusson (1925–1995), ingenjör
 Benno Magnusson (född 1953), fotbollsspelare
 Bernt Magnusson (född 1941), företagsledare
 Berta Magnusson (1928–2021), författare och dramatiker
 Bertil Magnusson (1915–1980), dermatolog och venerolog 
 Birger Magnusson (Bjälboätten) (omkring 1210–1266), jarl
 Birger Magnusson (1280–1321), svensk kung 1290–1318
 Birgit Magnusson (1940–2010), rockartist under namnet Rock-Olga
 Björn Magnusson Olsen (1850–1919), isländsk språk- och litteraturforskare
 Björn Magnusson Staaf (född 1962), arkeolog, museiman, författare

C 
 Carl Magnusson (1866–1961), godsägare och politiker
 Carola Magnusson (född 1962), kokboksförfattare och företagare
 Cecilia Magnusson (född 1962), politiker
 Charles Magnusson (1878–1948), filmdirektör
 Christer Magnusson (född 1958), handbollstränare
 Prinsessan Christina, fru Magnuson (född 1943)
 Christine Magnusson (född 1964), badmintonspelare

D 
 Dag Magnusson (född 1971), fotbollsspelare
 David Magnusson (1925–2017), psykolog, professor
 Dennis Magnusson (född 1968), dramatiker och manusförfattare

E 
 Edvin Magnusson (1889–1964), journalist och radiochef
 Eggert Magnússon (född 1947), isländsk affärsman och fotbollsledare
 Einar Magnusson (1891–1977), hembygdsvårdare och fornvårdare
 Elin Magnusson (född 1982), fotbollsspelare
 Emil Magnusson (1887–1933), friidrottare
 Emil Magnusson (målare) (1859–1904), teckningslärare, tecknare och målare
 Emil Magnusson (byggmästare) (1862–1933), byggmästare och kommunalpolitiker
 Emma Magnusson (född 1985), friidrottare
 Erik Magnusson, flera personer
 Eric Magnusson (1897–1973), skådespelare och sångare
 Erik Magnusson av Norge (1268–1299), norsk kung
 Erik Magnusson (hertig) (1282–1318)
 Erik Magnusson av Sverige (1339–1359), kung av Sverige och Skånelanden
 Erik Magnusson (1900–1997), politiker i högerpartiet
 Erik Magnusson (skådespelare) (född 1979), skådespelare
 Erik Magnusson (socialdemokrat) (född 1942), maskintekniker och politiker
 Erik Allan Magnusson (1919–2012), bildkonstnär och skulptör
 Eskil Magnusson (1170-talet–1227), halvbror till Birger jarl
 Eva Magnusson (född 1924), musiklärare och författare
 Eva B. Magnusson (1938–2022), poet
 Evald Magnusson (1898–1956), fabriksarbetare och politiker, socialdemokrat

F 
 Fredrik Magnusson (1864–1925), psykiater
 Finnur Magnússon (1781–1847), isländsk fornforskare och mytolog

G 
 Georg Magnusson (konstnär) (1907–1970), dekorationschef och teatermålare
 Gerhard Magnusson (1872–1940), journalist, bankdirektör och politiker
 Git Magnusson (1938–2002), krögare
 Glenn Magnusson (född 1969), tävlingscyklist
 Greger Magnusson (Eka) (aktiv 1411–1434), väpnare, riksråd och hövitsman
 Gregers Magnusson (Bjälboättens oäkta gren) (död 1350), riddare, lagman och drots
 Greta Magnusson, flera personer
 Greta Magnusson-Grossman (1906–1999) möbelformgivare och arkitekt
 Greta Magnusson (friidrottare) (1929–1998), friidrottare
 Gudmar Magnusson (Ulvåsaätten) (omnämnd 1291–1313), riddare och storman
 Guðmundur Magnússon, flera personer
 Guðmundur Magnússon (filolog) (1741–1798), isländsk filolog
 Guðmundur Magnússon (författare) (1873–1918), isländsk författare med pseudonymen Jón Trausti
 Guðmundur Magnússon (läkare) (1863–1924), isländsk läkare
 Gudrun Magnusson (aktiv 1949), friidrottare
 Gunda Magnusson (född 1944), journalist och författare
 Gunnar Magnuson (1884–1951), kemiingenjör och företagare
 Gunnar Magnusson (född 1947), militär
 Gustaf Magnusson, flera personer 
 Gustav Magnusson (e-sport) (född 1992), Dota 2-spelare
 Gustaf Magnusson (konstnär) (1890–1957), målare och grafiker
 Gustaf Magnusson (lagman) (aktiv 1490–1434),  lagman i Västergötland
 Gustaf Magnusson (militär) (1902–1993), finländsk militär
 Gustav Sandberg Magnusson (född 1992), fotbollsspelare
 Göran Magnusson, flera personer
 Göran Magnusson (1939–2010), nykterhetsman och riksdagsman
 Göran Magnusson (biokemist), professor i medicinsk mikrobiologi
 Gösta Magnusson (1915–1948), tyngdlyftare
 Göte Magnusson (1929–2011), diplomat

H 
 Hampus Magnusson (född 1983), politiker
 Hans Magnusson (född 1946), översättare
 Harald Magnusson (bankman), (1899–1978), bankman
 Henning Magnusson (1904–1951), barnläkare
 Hilding Magnusson (1886–1957), veterinär
 Hugo Magnusson (1885–1964), lavforskare
 Håkan Magnusson Toresfostre (död 1094), norsk småkung
 Håkon Magnusson (1270–1319), kung av Norge
 Håkan Magnusson (1340–1380), kung av Norge och Sverige
 Håkan Magnusson (född 1958), militär
 Hörður Björgvin Magnússon (född 1993), fotbollsspelare

I 
 Inez Magnusson (1897–1953), bedragare
 Inge Magnusson (död 1202), norsk tronpretendent
 Ingrid Magnusson (1924–1994), operasångerska och skådespelare
 Isak Magnusson (född 1998), fotbollsspelare
 Ivar Magnusson (1878–1927), snickare och konstnär

J 
 Jan Magnusson, flera personer
 Jan Magnusson (friidrottare) (1929–2017), friidrottare
 Jan Magnusson (ämbetsman) (1948–2021), ämbetsman
 Jane Magnusson (född 1968), journalist, manusförfattare, regissör och filmkritiker
 Joel Magnusson (född 1982), musiker, låtskrivare och producent
 Johannes Magnusson (1804–1875), orgelbyggare, lantbrukare och uppfinnare
 Johnny Magnusson (född 1952), politiker
 Jón Magnússon (1859–1926), isländsk politiker, statsminister
 Jón Arnar Magnússon (född 1969), isländsk friidrottare
 Jonas Magnusson (född 1966), journalist och programledare
 Jonas J. Magnusson (född 1966), författare, redaktör och kritiker
 Josefin Magnusson (född 1989), friidrottare
 Julia Magnusson (1846–1927), skådespelare 
 Jöns Magnusson (Magnus Marinasons ätt) (omnämnd 1390–1435), riddare

K 
 Kajsa Magnusson (född 1953), keramiker och fotograf
 Karin Magnusson (född 1971), journalist
 Karin Fälth-Magnusson (född 1949), professor i pediatrik
 Karl Magnusson, flera personer
 Karl Magnusson (biskop) (död 1220), biskop i Linköping
 Karl Magnusson (Bjälboättens oäkta gren) (1300-talet)
 Karl Magnusson (Eka) (omnämnd 1421–1467), riddare, riksråd
 Karl Magnusson (hantverkare) (1876–1949), konstsmed
 Karl Magnusson i Kalmar (1873–1943), mjölnare och politiker
 Karl Magnusson i Skövde (1877–1961), trädgårdsmästare och politiker
 Karl-Johan Magnusson (1924–1996), bildkonstnär
 Keith Magnuson (1947–2003), kanadensisk ishockeyspelare
 Kerstin Magnusson (född 1951), skådespelare
 Kisa Magnusson (1949–2003), sångerska
 Knut Magnusson, flera personer
 Knut Magnusson av Danmark (död 1157), dansk kung under namnet Knut V
 Knut Magnusson (Bjälboätten) (död 1251), lagman
 Knut Magnusson (lagman) (1300-talet)

L 
 Lakke Magnusson (född 1946), skådespelare
 Lars Magnusson, flera personer
 Lars Magnusson (ekonomihistoriker) (född 1952), ekonomihistoriker
 Lars Magnusson (komiker) (född 1957)
 Lars Magnusson (operasångare) (född 1955)
 Lars-Erik Magnusson (född 1953), företagare
 Leif Magnusson (regissör) (född 1955), regissör, manusförfattare och skådespelare
 Lennart Magnusson (1924–2011), fäktare
 Lilian Magnusson (född 1968), långdistanslöpare

M 
 Magnús Magnússon (1929–2007), skotsk journalist och programledare
 Martin Magnuson (född 1965), fysiker
 Mats Magnusson (född 1963), fotbollsspelare
 Mikael Magnusson (född 1973), ishockeyspelare
 Monica Magnusson (född 1968), friidrottare

N 
 Nils Magnusson (1912–1990), lantbrukare och politiker
 Nils H. Magnusson (1890–1976), mineralog, geolog, professor

O 
 Olav Magnusson (1099–1115), kung av Norge
 Olga Magnusson (född 1965), porträttmålare
 Olle Magnusson (född 1948), konstnär, författare och fotograf
 Oscar Magnuson (född 1977), industridesigner
 Oscar Magnusson (född 1981), musiker, gitarrist
 Otto Magnusson (1864–1939), hemmansägare och politiker
 Ove Magnusson, flera personer
 Ove Magnusson (författare) (1927–2002), journalist och manusförfattare
 Ove Magnusson (geotekniker) (född 1933), byggforskare
 Ove Magnusson (skådespelare) (1933–1996), skådespelare

P 
 Paul Magnusson (1876–1968), förgyllare och politiker
 Peder Magnusson Brahe (omtalad 1482–1505), stamfar för svenska ätten Brahe
 Per Magnusson (född 1969), musikproducent och låtskrivare
 Per Magnusson (tonsättare) (född 1978), tonsättare
 Per-Alvar Magnusson (1958–2009), simmare
 Peter Magnusson, flera personer
 Peter Magnusson (komiker) (född 1974), komiker, skådespelare, programledare, manusförfattare
 Peter Magnusson (fotbollsspelare) (född 1984), fotbollsspelare

R 
 Ragnar Magnusson (1901–1981), friidrottare
 Ragnvald Magnusson (1904–1984), konstnär
 Rickard Magnusson (född 1971), badmintonspelare
 Robert Magnusson (1928–2002), professor och ingenjör
 Roger Magnusson (född 1945), fotbollsspelare
 Roine Magnusson (född 1970), fotograf
 Rune Magnusson (1927–1994), skådespelare och ljudtekniker

S 
 Sigurd Magnusson, flera personer
 Sigurd I Magnusson (omkring 1090–1130), norsk kung känd som Sigurd Jorsalafarare
 Sigurd Magnussøn (1889–1961), norsk skådespelare
 Sigurður A. Magnússon (född 1928), isländsk författare
 Sigvard Magnusson (1909–1983), skolman
 Staffan Magnusson (1936–2019), justitieråd
 Stig Magnusson (1920–1998), civilingenjör och orgelbyggare
 Sven Magnusson (politiker) (1826–1885), hemmansägare och politiker
 Sven Magnusson (1905–1962), skådespelare
 Sven-Erik Magnusson (1942–2017), sångare, dansbandsmusiker

T 
 Tage Magnusson (1910–2005), politiker, moderat
 Theodor Magnusson (1890–1943), redaktör och politiker, socialdemokrat
 Thomas Magnusson, flera  personer
 Thomas Magnuson (född 1950), längdskidåkare
 Thomas Magnusson (född 1978)
 Thomas Magnusson (ishockeytränare)
 Tord Magnuson, flera personer
 Tord Magnuson (generalkonsul) (född 1941), direktör och generalkonsul
 Tord Magnuson (politiker) (1851–1929), disponent och politiker
 Torgil Magnuson (1922–2015), konsthistoriker
 Torsten Magnusson (1907–1987), fysiker och försvarsforskare
 Torvald Magnusson Höjer (1876–1937), historiker och ämbetsman
 Tova Magnusson (född 1968), skådespelare, komiker, regissör

U
 Ulla Magnusson (född 1942), konstnär

V 
 Valdemar Magnusson (1280-talet–1318), prins

W
 Waldemar Magnusson (1876–1930), sjöofficer
 Warren Magnuson (1905–1989), amerikansk politiker
 Werner Magnusson (1890–1966), friidrottare
 Wolfgang Magnusson (1898–1982), läkare och röntgenolog

Y 
 Yngve Magnusson (1903–1995), präst

Å 
 Åke Magnusson (1918–2006), överdirektör och polismästare

Ö 
 Öystein Magnusson (död 1123), kung av Norge

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn